Andreja Klepač e Tadeja Majerič erano le detentrici del titolo, ma Klepač non ha partecipato, Majerič ha fatto coppia con Conny Perrin, ma si è ritirata prima del match di quarti di finale contro Tereza Mrdeža e Romana Tabak.

Il doppio del torneo di tennis Infond Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Karen Castiblanco e Adriana Pérez che hanno battuto in finale Ani Mijačika e Ana Vrljić 6–3, 7–6(9).

Teste di serie

 Ani Mijačika /  Ana Vrljić (finale)
 Tadeja Majerič /  Conny Perrin (quarti di finale, ritiro)

 Karen Castiblanco /  Adriana Pérez (campionesse) 
 Catalina Castaño /  María Irigoyen (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Infond Open 2011